Vale Tudo, telenovela brasileira
 Vale Tudo (Portugal), game show
 Vale-tudo, modalidade de luta

 Ou ainda
 No Rio Vale Tudo, filme franco-ítalo-brasileiro
 Portal do Vale Tudo, site brasileiro
 Slap Shot 2: Breaking the Ice, filme que no Brasil foi traduzido como Vale Tudo 2 - Quebrando o Gelo
 Vale Tudo - O Som e a Fúria de Tim Maia, livro biográfico

Desambiguações de artes